Labdarúgás
 Kupagyőztesek Európa-kupája, férfi labdarúgás (1960–1999)
 Kézilabda
 Kupagyőztesek Európa-kupája, férfi kézilabda (1975–2012), női kézilabda (1976–2016)
 Vízilabda
 Kupagyőztesek Európa-kupája, férfi vízilabda (1974–2003)